Şefaatli (district), een Turks district in de provincie Yozgat
 Şefaatli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Şefaatli